Esistono più comuni francesi con questo nome

Assigny – Cher
Assigny – Senna Marittima